Edward Abbott peut désigner :
 Edward Abbott (1772-1844), soldat ;
 Edward Abbott (1775-1778), gouverneur, reconstruit Fort Vincennes, Indiana ;
 Edward Abbott (?-1791), peintre britannique ;
 Edward Abbott (1766-1832), soldat australien, politicien et juge ;
 Edward Gilbert Abbott (1825-1855), patient sur lequel l'éther a été démontrée ;
 Edward Abbott (1841-1908), ministre chrétien américain ;
 Edward Lyman Abbott (1891-1918), joueur de hockey sur glace.